Eisenbahnunfall von Studénka steht für:

 Eisenbahnunfall von Studénka (2008),  8. August 2008
 Eisenbahnunfall von Studénka (2015), 22. Juli 2015, siehe Studénka #Geschichte